Тихоокеанский переулок:

Россия 

 Тихоокеанский переулок — переулок в Калининграде
 Тихоокеанский переулок — переулок в Тюмени
 Тихоокеанский переулок — переулок в Хабаровске

Украина 

 Тихоокеанский переулок — переулок в Луганске

См. также 

 Океанский переулок
 Тихоокеанская улица
 Тихоокеанский проспект — проспект в Донецке